Elvas pode ser:

Elvas - cidade portuguesa do Alto Alentejo
Diocese de Elvas - uma antiga diocese portuguesa criada em 1571 e extinta em 1882.
Castelo de Elvas - um castelo no concelho de Elvas.
Rio Elvas - um rio brasileiro que banha o estado de Minas Gerais, afluente do rio das Mortes.
Rádio Elvas - uma estação de rádio local do concelho de Elvas
Escola Superior Agrária de Elvas - uma escola de ensino superior pertencente ao Instituto Politécnico de Portalegre e situa-se na cidade de Elvas.
O Elvas Clube Alentejano de Desportos - um clube português, sediado na cidade de Elvas.
Praça-forte de Elvas - uma praça-forte no concelho de Elvas.
Estação Ferroviária de Elvas - uma interface ferroviária da Linha do Leste, que serve a localidade de Elvas.
Praça de Touros de Elvas oficialmente Coliseu José Rondão Almeida - um coliseu multiusos onde pode decorrer eventos de todo o tipo e em qualquer altura do ano, situado na cidade de Elvas.
Museu de Arte Contemporânea de Elvas - um museu inaugurado em julho de 2007, situa-se na cidade de Elvas.
Cancioneiro de Elvas - um manuscrito português do século XVI com música e poemas da época renascentista.
Tratado de Elvas - um tratado de paz assinado, em agosto de 1382, no reinado de Fernando I de Portugal que pôs termo à terceira guerra entre Portugal e Castela.
Batalha das Linhas de Elvas - foi uma travada em 14 de janeiro de 1659, em Elvas, entre portugueses e espanhóis.

Ver também
 Elva (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos